L'expression Sang et or peut représenter :

Série télévisée 

 Sang et Or est une série télévisée québécoise diffusée en 1958.

Cinéma 

 Sang et Or est un film américain réalisé par Robert Rossen, sorti le  ;
 Sang et Or est un film iranien réalisé par Jafar Panahi, sorti en France le .

Autres 

 Sang et or est l'appellation traditionnelle du drapeau et du blason catalans, d'après leurs deux couleurs.
 Sang et or est le surnom des supporters et joueurs du club de football du Yellow Red KV Malines.
 Sang et or est, depuis 1923, le surnom des supporters et joueurs du club de football du Racing Club de Lens.
 Sang et or est le surnom des supporters et joueurs du club de football tunisien de l'Espérance sportive de Tunis.

Homonymie de titre
Homonymie de surnom